Torrent steht für:
 Torrent (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 ein Konzept des Filesharings, siehe BitTorrent
 Pontiac Torrent, ein Geländewagen der Firma Pontiac
 Torrent Group, eine indische Unternehmensgruppe

Torrent ist der Name folgender geografischer Objekte
 Torrent (Valencia), Stadt nahe Valencia, Spanien
 Torrent (Girona), Ort in der Comarca Baix Empordà, Katalonien, Spanien
 eine Ortschaft in der Gemeinde Maxilly-sur-Léman im Département Haute-Savoie, Frankreich
 ein Skigebiet in Leukerbad, Kanton Wallis, siehe Leukerbad#Torrent
 der Torrent de Pareis ist eine Schlucht eines Sturzbaches auf Mallorca 

Siehe auch:
 Torrens
 Torrents
 Torrente